Лезги —  тюркское обозначение горных народов восточного кавказа.
 Лезги —  самоназвание народа лезгины.
 Лезги —  деревня в Печорском районе Псковской области.